Oakhanger – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Oakhanger – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)